Diplodocinae — підродина завроподів родини диплодокові.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму засновану на Tschopp et al., 2015:

Примітки 

Диплодокові
Динозаври юрського періоду